Csehország
 Rožmitál na Šumavě, település a Český Krumlov-i járásban
 Rožmitál pod Třemšínem, település a Příbrami járásban